Flint se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Oliver S. Flint Jr.
 Lewis Herrick Flint